Gras steht für:

 Gras, Wiesenpflanze
 umgangssprachlich für Marihuana
 Gras (Einheit), ein Flächenmaß
 Gras (Mythologie), Sohn des Penthilos in der griechischen Mythologie
 in Bayern die Spielkartenfarbe Pik

Gras heißen die Orte:

 Fond-de-Gras, Häusergruppe und frühere Umladestation in Luxemburg
 Gras (Ardèche), Gemeinde im französischen Département Ardèche
 Hohes Gras (), höchster Berg des Habichtswälder Berglandes in Kassel und im Landkreis Kassel, Nordhessen
 Les Gras, Gemeinde im französischen Département Doubs

Gras, Graś als Familienname folgender Personen:

 Basile Gras (1836–1901), französischer General
 Caspar Gras (1585–1674), österreichischer Bildhauer
 Claude-Lupicin Gras (1738–1805), französischer Chirurg
 Domènec Sugrañes i Gras (1878–1938), spanischer Architekt des katalanischen Modernismus
 Enrico Gras (1919–1981), italienischer Kurzfilmregisseur
 Fred Gras (* 1927), deutscher Sportsoziologe und Hochschullehrer
 Henri Gras (Ende des 16. Jahrhunderts–1665), französischer Arzt
 Julie Dorus-Gras, französische Opernsängerin (Koloratursopran)
 Julien Blanc-Gras (* 1976), französischer Journalist und Autor
 Laurent Gras (* 1976), französischer Eishockeyspieler
 Louise Noëlle Gras de Mereles, mexikanische Kunstkritikerin
 Otto Gras (1864–1907), böhmischer Chemiker
 Paweł Graś (* 1964), polnischer Politiker
 Philipp Gras (* 1989), deutscher Komponist, Arrangeur und Jazzpianist
 Pierre Gras du Villard († 1785), französischer Theologe und Schriftsteller
 Thekla Gras, deutsche Schauspielerin und Sängerin

 Siehe auch: Le Gras als Familienname

GRAS steht als Abkürzung für:

 Generally Recognized As Safe, eine Stoff-Einstufung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA)
 Grenland Rail AS, Abkürzung für norwegische Eisenbahngesellschaft
 Grüne & Alternative StudentInnen, österreichische Studierendenvertretung
 JKP GRAS Sarajevo, kommunale Verkehrsbetriebe in Sarajevo

Siehe auch:

 Graas
 Grass (Begriffsklärung)
 Graß
 Das Gras, Roman von Claude Simon
 Grashalme, Gedichtzyklus von Walt Whitman
 Jean Gras, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Lyon
 Foie gras (Stopfleber), Spezialität aus Frankreich
 Mardi Gras (Begriffsklärung)
 Kras
 Cras

Abkürzung